Richard Rush (1780–1859) – amerykański polityk, sekretarz skarbu i prokurator generalny
 Richard Rush (1929–2021) – amerykański reżyser